Osoby o tym nazwisku:
 Mark Uhatahi – tongański piłkarz
 Sione Uhatahi – tongański piłkarz